Drugie zawody Pucharu Świata w biegach narciarskich w sezonie 2012/2013 odbyły się w fińskiej miejscowości Ruka. Jednocześnie była to trzecia edycja cyklu Ruka Triple. Konkurencje zostały rozegrane 30 listopada, 1 i 2 grudnia 2012. Zawodnicy rywalizowali w biegach sprinterskich stylem klasycznym, następnie 5 km (kobiety) i 10 km (mężczyźni) stylem dowolnym oraz biegach handicapowych na 10 km (kobiety) i 15 km (mężczyźni). W klasyfikacji końcowej triumfowali Norwegowie: Marit Bjørgen wśród kobiet i Petter Northug wśród mężczyzn.

Program zawodów

Klasyfikacja końcowa

Kobiety

Mężczyźni

Wyniki

Sprint kobiet

Sprint mężczyzn

Bieg na 5 km kobiet

Bieg na 10 km mężczyzn

Bieg na 10 km kobiet (handicap)

Bieg na 15 km mężczyzn (handicap)

Przypisy 

Puchar Świata w biegach narciarskich 2012/2013
Ruka Triple
2012 w Finlandii
Puchar Świata w biegach narciarskich w Ruce